La Serie B 1936-1937 è stata l'8ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 13 settembre 1936 e l'11 luglio 1937 e conclusa con la vittoria del , al suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Bruno Arcari (Livorno) con 30 reti.

Stagione 
Si passò da 18 a 16 squadre, il più ristretto campionato cadetto in assoluto. Il torneo vide la promozione del Livorno, che aveva perso nelle ultime giornate del torneo 1935-36 la possibilità di tornare in massima serie. La squadra toscana, miglior attacco e difesa del torneo, festeggiò il ritorno in Serie A assieme all'Atalanta. Alle due compagini bastò tenere a freno le ambizioni di  e , oltre a quelle delle neopromosse  e , per guadagnarsi la promozione. Accesa la lotta per la salvezza, che coinvolse anche la : i piemontesi si salvarono in extremis, battendo il  all'ultima giornata e agganciando gli spareggi, da cui uscirono indenni, dopo sette gare, assieme a  e . A cadere furono proprio gli etnei che raggiunsero in Serie C, oltre alla  e al già da tempo retrocesso , anche l'. La stagione del club abruzzese fu funestata dal grave incidente ferroviario di Contigliano, verificatosi il 3 ottobre 1936, nel quale perse la vita l'allenatore Attilio Buratti e rimasero gravemente feriti molti dei calciatori che si trovavano in trasferta verso Verona; l'Aquila rinunciò alla salvezza d'ufficio ma, costretta a disputare molte gare nel giro di pochi giorni con una rosa fortemente ridotta, non riuscì a mantenere la categoria.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1937-1938.
      Retrocesso in Serie C 1937-1938.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito. In caso di arrivo a pari punti in zona promozione o retrocessione era pervisto uno spareggio in campo neutro.

Note:
Il Vezio Parducci  Viareggio ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Il Catania è retrocesso dopo gli spareggi contro le ex aequo Pro Vercelli, Messina e Venezia.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggi salvezza

Classifica finale

Legenda:
      Retrocesso in Serie C 1937-1938.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.

Avendo le squadte terminato gli spareggi a pari punti, si decise di disputare una serie di scontri diretti dove la squadra vincente si salvava automaticamente.

Calendario

Spareggi a eliminazione diretta 
Le squadre vincenti di ogni partita si salvano.

Statistiche

Squadra

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Note

Calcio nel 1936
Calcio nel 1937
1936